Андрей — многозначное слово:
 Андрей — мужское имя.
Носители
 Андрей Греческий (1882—1944) — четвёртый сын короля Греции Георга I и великой княжны Ольги Константиновны, внук короля Дании Кристиана IX.
 Андрей (Анестис) (1915—2005) — епископ неканонической ИПЦ Греции (Матфеевский синод), председатель «матфеевского» Синода ИПЦ Греции.
 Андрей (Горак) (1946—2010) — епископ неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Львовский и Сокальский.
 Андрей (Давидов) (род. 1960) — архиерей неканонической Истинно-православной церкви Рафаила (Прокопьева).
 Андрей (Маклаков) (род. 1953) — архиерей неканонической Российской православной автономной церкви; архиепископ Павловский и Рокландский.
 Андрей (Мороз) (род. 1970) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, кандидат богословия.
 Андрей (Рымаренко) (1893—1978) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Роклэндский, викарий Нью-Йоркской епархии.
 Андрей (Тарасов) (род. 1975) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший Россошанский и Острогожский.
 Андрей (Шептицкий) (1865—1944) — митрополит Галицкий и архиепископ Львовский — предстоятель Украинской грекокатолической церкви.
 Андрей (Эрастов) (род. 1960) — деятель неканонического «Зарубежного округа Российской православной церкви».

Фамилия 
 Андрей, Андрея (род. 1988) — румынская фехтовальщица-рапиристка.
 Андрей, Василе (род. 1965) — румынский борец греко-римского и вольного стилей.
 Андрей, Виолета (род. 1941) — румынская актриса.
 Андрей, Йонуц (род. 1985) — румынский бобслеист.
 Андрей, Штефан (1931—2014) — румынский государственный и партийный деятель, дипломат.

Топоним 
 Андрей-Курган

Другое 
 Андрей (царь Орхомена) — в древнегреческой мифологии царь Орхомена.
 Андрей (поэма) — религиозная поэма на древнеанглийском языке.
 «Андрей» () — фильм-монография об Андрее Миронове; сценарий Г. Горина совместно с А. Габриловичем.
 «Андрей» (2014) — восьмой студийный альбом российского музыканта Дельфина.
 «Андрей» — российский глянцевый журнал для мужчин, выходивший с апреля 1991 года.

См. также 
 Святой Андрей (значения)
 Андреев
 Андреева
 Андреевка
 Андреево
 Андреевск
 Андреевская
 Андреевские
 Андреевский
 Андреевское
 Андреевы